Llers kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Llers (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Llers (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar